Secret Messages peut faire référence à :
 Secret Messages, un album du groupe Electric Light Orchestra
 Secret Messages, une chanson de l'album cité plus haut.